The Cobbler – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
The Cobbler – cortometraggio del 1923 della serie Simpatiche canaglie
 Mr Cobbler e la bottega magica (The Cobbler) – film del 2014 diretto da Thomas McCarthy